2001 Голяма награда на Унгария е 16-о за Голямата награда на Унгария и тринадесети кръг от Сезон 2001 във Формула 1, който се провежда на 19 август 2001, на пистата Хунгароринг, Будапеща, Унгария.

Репортаж 
По време на това състезание Михаел Шумахер спечелва своята четвърта световна титла във Формула 1 и изравнява рекорда на Ален Прост от 51 победи в кръгове от шампионата.

Класиране

Състезание

Бележки 
 Най-бърза обиколка: Мика Хакинен 1.16.723 мин;
 Първа позиция: Михаел Шумахер 1.14.082 мин;
 Хайнц-Харалд Френцен отново се състезава, след като е уволнен от Джордан в отбора на Прост на мястото на Жан Алези, който отива на мястото на Френцен в Джордан.
 От този кръг до края на сезона Ярно Трули пилотира с номер 11, а предишният му номер 12 е даден на Алези;
 Еди Ървайн отпада на първия завой в началото на състезанието;
 Двойната победа на Шумахер и Баричело носи третата поредна световна титла при конструкторите.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Бележка: И в двете класирания са показани само първите пет отбора.

Източници 
 

Голяма награда на Унгария